Carmania fait notamment référence à :

Navires 
 Le Carmania, un paquebot de la Cunard Line mis en service en 1905 et détruit en 1932 à Blyth.
 Le Carmania, un paquebot de la Cunard Line mis en service en 1954 et détruit en 1999 à Alang.

Homonymie de bateaux